Кен Фори (; 29. фебруар 1948, Индијанаполис, Индијана) је амерички глумац, који је постао познат улогом у филму Зора живих мртваца, редитеља Џорџа А. Ромера.

Филмографија 

|-
| 1976. || Бинго дуго путовање звезда & краљева на мотору || || || 
|-
| 1978. || Зора живих мртваца || || Питер Вашингтон || 
|-
| 1979. || Скопје || || || 
|-
| 1981. || Краљ || || || 
|-
| 1986. || Од иза || || || 
|-
| 1990. || Тексашки масакр моторном тестером 3: Ледерфејс || || Бени || 
|-
| 1990. || Води рачуна о пословању || || || 
|-
| 1991. || Ноћ ратника || || ||
|-
| 1993. || Џошуа Три || || || 
|-
| 1995. || Говорити у сну || || ||
|-
| 1996. || Зубар || || детектив Гибс || 
|-
| 2004. || Зора живих мртваца || || || 
|-
| 2005. || Ђавољи шкарт || || Чарли Алтамонт ||
|-
| 2005. || Браћа по крви || || ||
|-
| 2007. || Ноћ вештица || || Џо Гризли || 
|-
| 2009. || Зона мртвих || || || 
|-
| 2012. || Гнев Мртвих || || ||
|-
| 2012. || Господари Сејлема || || Херман „Мунстер” Џексон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1948.
Људи из Индијанаполиса
Амерички глумци
Афроамерички глумци